Десять дней Брешии () — восстание, вспыхнувшее в Брешии и продолжавшееся с 23 марта по 1 апреля 1849 года.

В начале XIX века Брешиа входила в состав Австрийской империи, как и остальная часть Королевства Ломбардия-Венеция. Восстание, возглавляемое патриотом Тито Спери, началось в тот же день, что и битва при Новаре, хотя известия о победе Австрии там еще не достигли Брешии.

Австрийские войска под командованием генерала Нугента (ит.) были сначала удивлены и отступили к замку, из которого они обстреляли город, повредив многие исторические памятники Брешии. Полное окружение Брешии было установлено австрийцами начиная с 8-го дня восстания, когда прибыло подкрепление. На следующий день пришел генерал Хайнау, которого позже прозвали «Гиеной Брешии», и потребовал безоговорочной капитуляции Брешиани. Поскольку последний отказался, бои продолжались до поздней ночи, когда руководители восстания решили сдаться. Однако на следующий день (1 апреля) австрийские войска разграбили город и вырезали множество жителей, прежде чем удалось подписать капитуляцию.

Во время восстания погибло около 1000 горожан. За ожесточенное сопротивление город Брешиа получил прозвище «Леонесса д’Италия» (львица Италии)

Примечания 

Восстания в Италии
Рисорджименто